Kotraža je lahko:
 Kotraža, Lučani (Srbija)
 Kotraža, Stragari (Srbija)